Isolaat (geurstof)
Isolaat (taalkunde)
Reincultuur (microbiologie)